Zespół Scuderia Toro Rosso powstało po tym, gdy Red Bull we wrześniu 2005 roku zakupił zespół Minardi, startujący w Mistrzostwach Świata Formuły 1 od sezonu 1985. Pierwsze punkty włoski zespół zdobył w swojej dziesiątej eliminacji, za sprawą Vitantonio Liuzziego.

Podczas Grand Prix Włoch 2008, Sebastian Vettel zdobył dla zespołu pierwsze i jedyne zwycięstwo i pole position. Podczas Grand Prix Hiszpanii 2016, Daniił Kwiat został pierwszym i jedynym kierowcą Toro Rosso, który wykonał najszybsze okrążenie podczas wyścigu Formuły 1. Łącznie kierowcy włoskiej stajni trzykrotnie (Grand Prix Włoch 2008, Grand Prix Niemiec 2019 i Grand Prix Brazylii 2019) stawali na podium eliminacji.

Wyniki 
Stan: 27 grudnia 2020

Podsumowanie

Statystyki 
Źródło: Stats F1, ChicaneF1

Informacje techniczne 
Źródło: ChicaneF1, Wyprzedź Mnie!

Kierowcy 
Źródło: ChicaneF1Stan po Grand Prix Brazylii 2019

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Toro Rosso
Red Bull